BiH:
 Kratine (Foča, BiH), naselje u općini Foča
 Kratine (Vitez, BiH), naselje u općini Vitez